Бханурекха Ганешан (, , , ; род. 10 октября 1954, Мадрас), более известная под сценическим именем — сокращённым мононимом Рекха (, , , ) — индийская  и певица, снимающаяся, в основном, в фильмах на хинди. Лауреат Национальной кинопремии Индии за лучшую женскую роль (1982) и четырёх Filmfare Awards, не считая неоднократных номинаций и ряда других известных наград.

Биография и карьера 
Бханурекха Ганешан родилась в 1954 году в Мадрасе (ныне Ченнаи) у тамильского актёра Джемини Ганешана и актрисы фильмов на телугу Пушпавалли. Родители девочки не были женаты, отец ушёл от её матери, когда их дочь была ещё маленькой.

Рекха дебютировала в кино в 1966 году в фильме на телугу режиссёра Б.Н. Редди Rangula Ratham, когда ей было всего 12 лет. Она пошла по стопам родителей по просьбе матери, хотя до этого мечтала стать стюардессой. Подписав первые контракты, Рекха бросила школу, чтобы сконцентрироваться на актёрской карьере и помогать семье своими заработками. Она была ещё подростком, когда стала сниматься в нескольких фильмах параллельно. Из-за напряжённого графика она ощущала себя лишённой детства.

В 1969 году состоялся её взрослый дебют в фильме на каннада Operation Jackpot Nalli C.I.D 999 в паре с популярным в штате Карнатака актёром Раджкумаром. В 1970 году, выучив хинди, актриса дебютировала в Болливуде в фильме Sawan Bhadon. Фильм имел коммерческий успех, и Рекха стала знаменитой.

Этот период ознаменовал начало изменения её внешности. Она стала уделять много внимания макияжу и одежде и работала над совершенствованием своей актёрской игры и произношением на хинди. Чтобы похудеть, она соблюдала диету, вела регулярную, дисциплинированную жизнь и практиковала йогу, чтобы улучшить физическую форму.

В 1981 году вышел фильм «Дорогая Умрао», являющийся адаптацией одноимённого романа, где она сыграла куртизанку и поэтессу. Фильм имел коммерческий успех, роль в этом фильме принесла ей множество наград, в том числе Национальную премию.

В 1988 году вышел фильм «Жажда мести», сюжет которого повторяет «Возвращение в Эдем». За исполнение роли дурнушки, пошедшей на пластическую операцию ради мести, Рекха получила вторую премию за лучшую женскую роль, а также прозвище «сердитой женщины».

В 2014 году Рекха согласилась сняться в фильме Fitoor, но ушла с проекта по неизвестной причине, а вместо неё роль исполнила актриса Табу. В том же году вышел фильм Super Nani, где её героиня с помощью внука из обычной женщины превращается в гламурную модель.

Последним фильмом с её участием на данный момент является «Шамитабх», где она выступила в роли самой себя.

За свою карьеру Рекха снялась в более чем 180 фильмах.

Личная жизнь 
Рекха вышла замуж в 1990 году за бизнесмена Мукеша Агарвала. У супруга актрисы была склонность к суициду, и пока Рекха находилась в Лондоне в 1991 году, Агарвал после нескольких неудачных попыток покончил жизнь самоубийством, повесившись на дупатте Рекхи и оставив записку: «Don’t blame anyone» / «Не вини никого». После этой трагедии она больше не выходила замуж.

В конце 1970-х годов у неё был длительный роман с Амитабхом Баччаном, который к тому времени был уже женат на другой актрисе — Джайе Бхадури. Рекха знала, что он не оставит свою семью ради неё, их отношения обсуждала вся страна, но влюблённых это не останавливало. В 1982 году Амитабх получил на съёмках серьёзную травму и несколько недель пролежал в коме. После выхода из комы он принял решение расстаться с ней и вернулся к семье. Хотя сама Рекха отрицает роман с актёром.

Актёр Винод Мехра утверждал, что тоже был женат на Рекхе, и она бросила его ради Амитабха Баччана. Однако Рекха факт этого брака отрицает, и документальных свидетельств этого брака нет. 

Сейчас Рекха живёт в своём доме в Мумбаи вместе с племянником Навидом и преданной подругой и секретарём Фарзаной.

Фильмография 
За свою карьеру Рекха снялась, по крайней мере, в 183 фильмах.

Вокальные партии

Награды 
  — Filmfare Award за лучшую женскую роль — «Красавица»
  — Национальная кинопремия за лучшую женскую роль — «Дорогая Умрао»
  — Премия Ассоциации бенгальских киножурналистов за лучшую женскую роль — «Фестиваль»
  — Filmfare Award за лучшую женскую роль — «Жажда мести»
  — Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана — «Король игроков»
  — Filmfare Award за пожизненные достижения
 2010 — Падма Шри

Примечания 

Тамилы
Назначенные члены Раджья сабха
Лауреаты Национальной кинопремии Индии‏
Лауреаты Filmfare Awards‏